Plaats in Indonesië
 Bicak (Todanan), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Bicak (Trowulan), een plaats in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java